Пётр Пото́цкий:
 Потоцкий, Пётр (1622—1657) — польский воевода.
 Потоцкий, Пётр Франтишек (1745—1829) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, староста, генерал-майор.
 Потоцкий, Пётр Ян (1679—1726) — государственный деятель Речи Посполитой, каштелян, воевода, староста.